Wabbeln, auch: Groß Wabbeln, ist der deutsche Name von Orten in Ostpreußen, die heute zu Litauen, Polen bzw. Russland gehören:
 in Litauen:
 Vabalai (Šilutė) in der Rajongemeinde Šilutė (Wabbeln, Kreis Heydekrug/Ostpreußen)
 in Polen:
 Wabbeln, historischer Name des Dorfes Pabbeln, Kreis Goldap/Ostpreußen, seit 1945: Wobały, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 in Russland/Oblast Kaliningrad:
 Tschapajewo (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow (Wabbeln, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
 Groß Wabbeln (1938–1946 Kleingrenzberg) im heutigen Rajon Slawsk (damals Landkreis Niederung (Elchniederung)/Ostpreußen), heute nicht mehr existent
 Groß Wabbeln (1938–1946 Winterlinden) im heutigen Rajon Neman (damals Landkreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen), heute nicht mehr existent